White Island (County Fermanagh), Noord-Ierland
White Island (Enderbyland), nabij Antarctica
White Island (Nieuw-Zeeland), een eiland bij Nieuw-Zeeland met een bekende vulkaan
White Island (Nunavut), Canada
White Island (Otago), nabij Dunedin, Nieuw-Zeeland
White Island (Scilly-eilanden), een van de Scilly-eilanden in het Verenigd Koninkrijk
White Island (Ross Archipelago), nabij Antarctica
Eilean Bàn (White Island), Schotland
Kvitøya (Engels: White Island), Spitsbergen